Апокрифические сказания — тексты сказаний апокрифического характера.
 «Апокрифические сказания»:
 «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» (Казань, 1873) — докторская диссертация И. Я. Порфирьева;
 «Апокрифические сказания о Божьей Матери» («Православное обозрение», 1873) — статья священника И. Смирнова;
 «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» (СПб., 1877) — сборник казанского профессора И. Я. Порфирьева;
 «Апокрифические и легендарные сказания о Пресвятой Деве Марии и влияние их на духовные стихи» (СПб., 1888) — книга протоиерея В. А. Сахарова;
 «Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях» (СПб., 1890) — сборник И. Я. Порфирьева.
 «Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых» (М., 1999) — сборник И. С. Свенцицкой и А. П. Скогорева.

См. также 
 Отреченные книги